Bantar Agung (Sindangwangi), een plaats in Indonesië
Bantar Agung (Jampang Tengah), een plaats in Indonesië